GYD může odkazovat k:
 Mezinárodní letiště Hejdara Alijeva – podle IATA
 Guyanský dolar – podle ISO 4217